

Cinema 
 Pioggia nera – film del 1989 diretto da Shōhei Imamura

Letteratura 
 Pioggia nera (Il pleut, bergère...) – romanzo di Georges Simenon del 1939
 Pioggia nera (Prayers for Rain) – romanzo di Dennis Lehane del 1999